Résultats détaillés de l’édition 1971 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 24 mai au .

Faits marquants 
À venir

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
30 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
29 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1971 de l'ATP
 Saison 1971 de tennis féminin

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1971
France
France
Sport en France en 1971
Tennis en mai 1971
Tennis en juin 1971